Alain Feutrier – ex sciatore alpino francese
 Alexandre Jean Feutrier – politico francese
 François-Jean-Hyacinthe Feutrier – vescovo cattolico francese
 Rémi Feutrier – pallamanista francese